Чемпиона́т Optibet Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2023 го́да () — 55-й розыгрыш чемпионата Латвии по футболу, который проходит с 11 марта по 11 ноября 2023 года. Этот сезон стал 49-м под названием «Высшая лига», а также 32-м после восстановления независимости Латвии.

Клубы-участники

География соревнования

Стадионы

Турнирная таблица

Позиции по турам

Результаты матчей

Первая половина сезона

Вторая половина сезона

Пояснения к таблицам

Статистика сезона

Лучшие бомбардиры

Лучшие ассистенты

Гол+пас

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев:
 Самая крупная победа гостей:
 Наибольшее число голов в одном матче:

Лучшие по месяцам

Игроки

Тренеры

Арбитры чемпионата

См. также 
 Первая лига Латвии по футболу 2023
 Вторая лига Латвии по футболу 2023
 Третья лига Латвии по футболу 2023
 Кубок Латвии по футболу 2023
 Чемпионат Латвии по футболу среди женщин 2023

Примечания

Ссылки 
 Сайт общества «Латвийская футбольная Высшая лига»
 Сайт Латвийской футбольной федерации

2023
Футбол в Латвии в 2023 году
Латвия